Darshano L. Rieser (* 17. Mai 1956 in Zell; bürgerlich Ludwig „Luggi“ Rieser; alias Swami Prem Darshano) ist ein österreichischer Bergsteiger und Kletterer sowie nach eigenem Bekunden Ikonoklast und Mystiker. Er lebt mit seiner Familie in Brandberg.

Leben 

Rieser besuchte zunächst die Hauptschule mit anschließendem Besuch der Handelsschule. Hernach machte er eine Ausbildung zum Drogisten und bestand die Abschlussprüfung der dreijährigen Ausbildung bereits nach zwei Jahren mit Auszeichnung. Nach dem Abschluss seiner Berufsausbildung betrieb er zusammen mit seiner Mutter zunächst die großmütterliche Drogerie. Er erweiterte das neu entstandene Unternehmen Rieser und Malzer um zwei weitere Drogerien, ein Reformhaus, eine Parfümerie, einen Kosmetiksalon, zwei Sonnenstudios, eine Veranstaltungsorganisation und einen Zeitungsverlag.

Rieser studierte die Lehren des Bhagwan Shree Rajneesh und nahm daraufhin seinen spirituellen Namen Swami Prem Darshano an. Den Namensteil Darshano führt er bis heute in seinem Namen. Diesen Namensteil kürzt er in seiner Webseite mit DaO ab, ähnlich wie er "Ludwig" bzw. "Luggi" mit L. abkürzt.

Leistungen 

Darshano ist ein Spitzenkletterer, der seit Mitte der siebziger Jahre fast 300 Erstbegehungen vollbrachte. Alle seine Erstbegehungen sind von seiner hohen kletterethischen Auffassung geprägt. Seine Routen wurden alle von unten erschlossen, nicht mit Bohrhaken abgesichert und sind reine Freikletterrouten. Die Zillertaler Alpen, das Rofangebirge und die Dolomiten stehen dabei im Zentrum seiner Erschließungsarbeiten.

Zu seinen wichtigsten Erstbegehungen zählen:
 Mephisto, Heiligkreuzkofel, 1979, VIII- (UIAA), erste bohrhakenfreie Neuroute der Alpen im VIII. Grad (UIAA), Begeher: Darshano und Reinhard Schiestl
 Odyssee, Wilder Kaiser, 1984, IX-, erste bohrhakenfreie Neuroute der Alpen im IX. Grad, Begeher: Darshano und Wolfgang Müller
 Steps across the border/Senkrecht ins Tao, Marmolada, 1995, X-, erste bohrhakenfreie Neuroute der Alpen im X. Grad, Begeher: Darshano, Ingo Knapp und Hanspeter „Jesus“ Schrattenthaler

1985 nahm Darshano an einer von Reinhold Messner geführten Expedition an die Annapurna-Nordwestwand teil. In Seilschaft mit Reinhard Patscheider und Reinhard Schiestl erreichte er eine Höhe von . Eine zu große Schneemenge stoppte den weiteren Aufstieg und zwang sie zur Umkehr. Während des Abstieges stürzte Patscheider eine 400 m hohe Eisflanke herab. Glücklicherweise blieb er unverletzt, doch verzichtete die Seilschaft auf einen weiteren Gipfelversuch.

Bekannt wurde Darshano aber nicht nur wegen seines Kletterkönnens, sondern auch durch seine teilweise ausgefallene Kletterkleidung. So klettert er immer wieder mal im gelben Frack und mit Zylinder.

Darshano war auch als Drachenflieger sehr erfolgreich. Zwischen 1976 und 1982 hielt er mehrfach Rekorde im Streckenflug, im Höhengewinn und im Dauerflug.

Werke 

 
 Darshano L. Rieser in

Weblinks

Einzelnachweise 

Bergsteiger (Österreich)
Sportkletterer (Österreich)
Österreicher
Brandberg (Tirol)
Geboren 1956
Mann